Glencore International AG je švicarska tvrtka. Osnovana je 1974. godine.

 Švicarske tvrtke
Trgovina u Švicarskoj